Leading electrolyte, zie isotachoforese
Lezhë (district), een district in de gelijknamige Albanese prefectuur (kentekencode LE)
Longembolie